Shali är en ort i Bhutan. Den ligger i den östra delen av landet, 190 kilometer öster om huvudstaden Thimphu. Shali ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Shali är mycket bergig. Högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Shali. Runt Shali är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Shali är det största samhället i trakten.

I omgivningarna runt Shali växer i huvudsak blandskog.  Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Trashigang